Густаво Мануэль Ларреа Льорка (, род. 9 февраля 1980) — уругвайский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Уругвая 2010, 2013 и 2015 гг. Серебряный призер чемпионата Уругвая 2007 г. (проиграл дополнительный матч Б. Роселли). Бронзовый призер чемпионатов Уругвая 2006 и 2009 гг.

В составе сборной Уругвая участник семи шахматных олимпиад (2002—2010, 2014, 2018 гг.). В 2006 г. показал лучший результат на 3-й доске (малая золотая медаль). Также в составе сборной участвовал в Панамериканском командном чемпионате 2013 г.

Победитель Панамериканского студенческого чемпионата (1997 г.), международных турниров в Сальто (2004 г.) и Сантусе (2010 г.).

В 1996 г. представлял Уругвай на юниорском чемпионате мира.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Ларреа в базе Chessgames
 Личная карточка М. Ларреа на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам